Кратер Ричардсон (), не путать с кратером Ричардсон на Марсе, — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь английского физика Оуэна Уилланса Ричардсона (1879—1959) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1979 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Юго-восточная часть кратера Ричардсон перекрыта кратером Максвелл, южная часть которого в свою очередь перекрыта кратером Ломоносов. Другими ближайшими соседями кратера являются кратер Вестин на западе-северо-западе; огромный кратер Харкеби на севере; кратер Джордано Бруно на северо-востоке и кратер Сцилард на востоке-северо-востоке. На юго-востоке от кратера расположена цепочка кратеров Артамонова. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 162,6 км, глубина 3,0 км.

Кратер значительно разрушен за длительное время своего существования и поскольку существенная его часть перекрыта кратером Максвелл имеет форму полумесяца. Вал сглажен, к северо-западной части вала примыкает сателлитный кратер Ричардсон W, к восточной - сателлитный кратер Ричардсон E. Дно чаши кратера сравнительно ровное, отмечено множеством мелких и маленьких кратеров. Чаша кратера и окружающая местность пересечены светлыми лучами от кратера Джордано Бруно.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны